

Biografia 
Era figlio di Giorgio Gonzaga, signore di Bagnolo, e di Alda Torelli di Montechiarugolo. 

Alla morte del padre nel 1487, governò la signoria di Bagnolo congiuntamente coi fratelli Guido II, Giacomo e Cistoforo. Nel 1494 fu investito dall'imperatore Massimiliano I d'Asburgo del feudo di Vescovato assieme ai fratelli. 

Nel 1502 sfidò a duello a Pavia suo cugino Giampietro Gonzaga, conte sovrano di Novellara e Cortenuova e fu vinto.

A seguito della spoliazione nel 1509 da parte di papa Giulio II dei suoi feudi, si ritirò a Vescovato dove morì.

Discendenza 
Marcantonio ebbe cinque figli:
 Luigi;
 Giacomo;
 Amurat (?-1556 circa);
 Margherita;
 Giorgio, condottiero, sposò Alda Torelli di Montechiarugolo.

Note

Bibliografia 
 Pompeo Litta, Famiglie celebri d'Italia. Gonzaga di Mantova, Torino, 1835.

Voci correlate 
 Gonzaga di Novellara e Bagnolo
 Contea di Novellara
 Signori di Bagnolo
 Gonzaga di Vescovato

Gonzaga di Novellara e Bagnolo